Mchy (Bryophyta) – gromada roślin lądowych.

 W Polsce 
 Mchy – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica 
 Mchy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Mchy – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski
 Mchy – gromada

Zobacz też
 mech – ujednoznacznienie